Zawisza steht für:
 Zawisza Bydgoszcz, ein polnischer Sportverein

Zawisza ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Adam Zawisza, Pseudonym des polnischen Marschalls Edward Rydz-Śmigły (1886–1941)
 Aleksander Zawisza (1896–1977), polnischer Politiker
 Marcelina Zawisza (* 1989), polnische Politikerin
 Zawisza Czarny (1379–1428), polnischer Ritter